Nordhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Nordhoff (Journalist) (1830–1901), deutschstämmiger US-amerikanischer Journalist
 Charles Bernard Nordhoff (1887–1947), US-amerikanischer Autor
 Heinrich Nordhoff (1899–1968), ab 1948 Generaldirektor/Vorstandsvorsitzender der Volkswagenwerk GmbH/AG
 Johannes Nordhoff (1870–1950), deutscher Generaldirektor
 Joseph Bernhard Nordhoff (1838–1906), deutscher Bau- und Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Northoff